Раїня (, «королева») — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Нова-да-Раїня (Азамбужа) — парафія.
 Віла-Нова-да-Раїня (Тондела) — парафія.
 Мата-да-Раїня — парафія.